Jan Stevens (politicus), CD&V-politicus en burgemeester van Wielsbeke;
 Jan Stevens (manager), eigenaar van Boiler Media, voormalig manager van Canvas en Humo en voormalig televisieproducent bij Woestijnvis;
 Jan Stevens (radiomaker), radiopresentator en nethoofd van Radio 2 Limburg;
 Jan Stevens (arrangeur), arrangeur van onder meer De lichtjes van de Schelde;
 Jan Stevens (fotograaf), (1911 - 1965), Nederlands fotograaf en militair;
 Jan Stevens (journalist), freelancejournalist voor o.a. Knack, Humo en De Morgen.